Le terme équilibrage peut désigner :
 Un terme hydraulique ;
 Un terme mécanique, utilisé pour la plupart des pièces mécanique en rotation rapide dont les roues d'une automobile, le vilebrequin d'un moteur Il peut être statique ou dynamique.
 l'équilibrage d'un jeu désigne une phase de la conception de celui-ci durant laquelle ses créateurs ajustent ses différents éléments.